Сједињене Америчке Државе су на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013. одржаном у Москви од 10. до 18. августа, учествовала четрнаести пут, односно учествовале су на свим првенствима одржаним до данас. Репрезентацију САД представљало је 127 такмичара (62 мушкарца и 65 жена) који су се такмичили у 46 дисциплина од 47 колико их је било на овом првенству. Нису имали представнице у троскоку.,

Према пријавама у америчком тиму било је двадесет освајача медаља на Олимпијским играма у Лондону 2012. Девет спортиста бранили је у Москви злата стечена на прошлом Светском првенству 2011. у Тегуу: Џејсон Џејсон Ричардсон (110 м препоне), Џеси Вилијамс (скок увис), Двајт Филипс (скок удаљ), Кристијан Тејлор(троскок), Треј Харди (десетобој), Кармелита Џетер (100 м), Џенифер Симпсон (1.500 м), Лашинда Димас (400 м препоне) и Бритни Рис (скок у даљ). Они су добили аутоматску квалификацију са Светско првенство, без потребе да испуне и најнижи минимум.

Аутоматски су се квалификовали и победници Дијамантске лиге 2012. Чаронда Вилијамс, Дон Харпер, Шонте Хауард и Рис Хофа. Ту су још били сребрни и бронзани са претходног светског првенства Волтер Дикс, Данијела Карадерс и Џилијан Камарена-Вилијамс

Међу представницима САД било је пет тренутних светских рекордера: Ештон Итон (десетобој и Седмобој у дворани), Аријес Мерит (110 м препоне), Џенифер Сур (скок мотком у дворани) и Алисон Филикс и Кармелита Џетер (обе у штафети 4 × 100 м).

Три спортисткиње пре светског првенства имале су мање од 20 година:Мери Кејн, Арман Хол и Ajee' Wilson.

На овом првенству Сједињене Америчке Државе је биле друге по броју освојених медаља са укупно 25 медаља, 6 златних, 14 сребрних и 5 бронзаних. Поред тога није оборен ниједан национални рекорди, али је постигнуто 5 најбољих светских резултата сезоне, 13 личних рекорда и 26 личних рекорда сезоне. У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Сједињене Америчке Државе су биле најбоље са 57 учесника у финалу са укупно 282. бода, 99 бодова више од другопласиране Русије.

Учесници 

 Тркачке и ходачке дисциплине

Техничке дисциплине и вишебој

Освајачи медаља

Злато (6) 
 Лашон Мерит — 400 м
 Дејвид Оливер — 110 м препоне
 Брајана Ролинс — 100 м препоне
 Дејвид Вербург, Тони МакејАрман Хол, Лашон МеритЏејмс Харис*, Џошуа Менс* — штафета 4 х 400 м
 Бритни Рис — скок удаљ
 Ештон Итон — десетобој

Сребро (14) 
 Џастин Гатлин — 100 м
 Тони Маквој — 400 м
 Ник Симондс — 800 м
 Метју Сентровиц 1.500 м
 Џенифер Симпсон 1.500 м
 Рајан Вилсон — 110 м препоне
 Мајкл Тинсли — 400 м препоне
 Далила Мухамед — 400 м препоне
 Чарлс Силмон, Мајк Роџерс,  Раким Салам, Џастин Гатлин — штафета 4 х 100 м
 Џенеба Тармо, Александрија Андерсон  Инглиш Гарднер, Октавијус Фриман — штафета 4 х 100 м
 Џесика Бирд, Наташа Хејстингс,  Ешли Спенсер, Франсина Макорори, Џоана Аткинс* — штафета 4 х 400 м
 Бриџита Барет скок увис
 Џенифер Сур скок мотком
 Рајан Вајтинг — бацање кугле

Бронза (5) 
 Кармелита Џетер — 100 м
 Кертис Мичел — 200 м
 Бренда Мартинез — 800 м
 Лашинда Димас — 400 м препоне
 Вил Клеј — троскок

Резултати

Мушкарци 

 Атлетичари у штафетама означени звездицама били су резерве и учествовали са само у квалификацијама, а означени бројем ² су учествовали и у некој од појединачних дисциплина.

Десетобој

Жене 

 Атлетичарке у штафетама означене звездицама нису учествовале у финалној трци штафета, а означене бројем ² су учествовале и у некој од појединачних дисциплина.

 седмобој

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном